Leland (Carolina do Norte)
Leland (Illinois)
Leland (Iowa)
Leland (Mississippi)

Desambiguações de topônimos